Graham Poll (født 29. juli 1963 i Tring, England) er en tidligere, engelsk fodbolddommer. Han dømte en række kampe i FA Premier League, engelske og europæske cuper. Poll dømte i EM 2000, VM 2002 og 2006 og han dømte finalen i UEFA-cupen 2005 mellem Sporting Lisboa og CSKA Moskva.

Efter VM 2006 bestemte Poll sig for ikke at dømme mere internationalt, men koncentrere sig om Premier League. Grunden til det var at han gav Josip Šimunić fra  tre gule kort i den samme kamp under VM 2006. Et par måneder efter VM dømte han alligevel kampe internationalt.

13. maj 2007 dømte Poll sin sidste kamp i Premier League mellem Portsmouth og Arsenal . Poll dømte playoff-finalen i The Championship 28. maj 2007 mellem Derby og West Bromwich. Dette var hans sidste kamp i England.

I Premier League dømte Poll 215 kampe.

Karriere

Kampe i VM 2002 som hoveddommer 

   –   (gruppespil)

Kampe i VM 2006 som hoveddommer 

   –   (gruppespil)
   –   (gruppespil)
   –   (gruppespil)

Kampe i EM 2000 som hoveddommer 

   –   (gruppespil)
   –   (gruppespil)

Premier League-karriere

Premier League 2006-07

Kilder 

Fodbolddommere fra England
Dommere i VM i fodbold 2002
Dommere i VM i fodbold 2006
Dommere i UEFA Champions League
Dommere som har dømt FA-cupfinalen